Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1987 je sedemintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 12. in 21. februarjem 1987 v Oberstdorfu, Zahodna Nemčija, v trinajstih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1987
1987 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberstdorf